Гусаківська сільська рада — Львівська область, Мостиський район
 Гусаківська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район